

Toponymes 
 La Forêt, ancienne commune française de la Creuse, aujourd'hui intégrée à Montboucher
 La Forêt, ancienne commune française du Puy-de-Dôme, aujourd'hui intégrée à Cisternes-la-Forêt
 La Forêt, lieu-dit de la commune française de Saint-Igny-de-Vers, dans le Rhône
 La Forêt, paroisse de Guernesey
 Laforêt est une section de la commune belge de Vresse-sur-Semois.

Arts 
 La Forêt, pièce de théâtre d'Alexandre Ostrovski créée en 1871 ;
 La Forêt, film soviétique réalisé par Vladimir Motyl, sorti en 1980 ;
 La Forêt, film d'Arnaud Desplechin adapté de la pièce d'Ostrovski sorti en 2014 ;
 La Forêt, série télévisée française diffusée en 2017 ;

Autre 
 La Forêt, revue suisse d’information spécialisée sur la forêt privée.

Voir aussi 

 
 La Forêt-Auvray, commune française de l'Orne